

Patronyme 

 Giovanni Fago (né en 1933), réalisateur et scénariste italien
 Nicola Fago (1677-1745), compositeur et pédagogue italien
 Valentina Fago (née en 1971), actrice italienne
 Vincent Fago (1914-2002), éditeur et auteur américain de comics

Toponyme 
 Fago est une commune d'Espagne en Aragon.